Gornje Taborište – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej,
 Gornje Taborište – wieś w Chorwacji, w żupanii sisacko-moslawińskiej